Пётр Владимирович Корзубов (род. 1 января 1962) — советский и белорусский шахматист, мастер спорта СССР (1980), международный мастер.

Чемпион Белорусской ССР 1982 г. (1—2 места с В. И. Дыдышко). Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии 1996 г.

В составе сборной Белорусской ССР участник Спартакиад народов СССР 1979 и 1983 гг.

Участник 58-го чемпионата СССР (1991 г.) и 1-й лиги 51-го чемпионата СССР (1983 г.; турнир высшей лиги состоялся в 1984 г.).

Участник двух Кубков европейских клубов: 1984 в составе сборной ДСО «Буревестник» (команда заняла 2-е место) и 1998 в составе команды «Калийщик», г. Солигорск.

Призёр нескольких сильных по составу международных турниров. Участник нескольких мемориалов А. П. Сокольского.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Петра Корзубова в чемпионатах СССР
 Выступления Петра Корзубова в Кубках европейских клубов
 Выступления Петра Корзубова первенствах СССР между командами союзных республик
 Петр Корзубов: жизнь в шахматах // openchess.by, 24 сентября 2013

Шахматисты СССР
Шахматисты Белоруссии
Шахматисты XX века
Международные мастера по шахматам
Мастера спорта СССР по шахматам